Division One (1914/1915) – był to 25. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1914, a zakończył się 27 kwietnia 1915. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowski obronił Celtic, dla którego był to 12. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobyli Tom Gracie i James Richardson, którzy strzelili po 29 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1914 w piłce nożnej
1914 w Wielkiej Brytanii
1915 w piłce nożnej
1915 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji